Hude kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hude, Schleswig-Holstein, 
 Hude (Oldenburg),